Malvestiti ist der Familienname folgender Personen:

 Maurizio Malvestiti (* 1953), italienischer Priester
 Piero Malvestiti (1899–1964), italienischer Politiker